La mare aux canards est une expression qui peut désigner :
 une mare où vivent des canards ;
 une pièce de théâtre écrite par Jean Valmy ;
 une rubrique du journal français Le Canard enchaîné.